Palazzo del Sedile – edificio storico di Francavilla Fontana
Palazzo del Sedile – edificio storico di Galatina
Palazzo del Sedile – edificio storico di Matera